Prokopowytsch ist der Nachname von:

 Petro Prokopowytsch (1775–1850), ukrainischer Imker
 Wjatscheslaw Prokopowytsch (1881–1942), ukrainischer Politiker, Publizist und Historiker